Many ist der Name folgender Orte:

 Many (Moselle), französische Gemeinde in der Region Grand-Est
 Many, Ort in der Gmina Tarczyn, Polen
 Many (Louisiana), Ort im Sabine Parish
 Mány, Gemeinde im Komitat Fejér, Ungarn

Siehe auch:
 Mani
 Many Farms